SCIE steht für:
 Science Citation Index Expanded
 Flughafen Concepción (ICAO-Code), Flughafen der Stadt Concepción, Chile

Scie steht für:
 Scie, Küstenfluss im Département Seine-Maritime, Region Normandie, Frankreich
 LaScie, Ort auf Neufundland, Provinz Neufundland und Labrador, Kanada
 La Scie, französische Satirezeitschrift

Siehe auch:
 Kanton Longueville-sur-Scie

Abkürzung